Eugenio Prieto puede referirse a las siguientes personas:

 Eugenio Prieto Álvarez, empresario español, y expresidente del equipo de fútbol asturiano Real Oviedo.
 Eugenio Prieto Soto, político colombiano.